Кад ходаш је сингл српске и југословенске рок групе Рибља чорба. На Б страни плоче налази се песма Прича о Жики Живцу.

Песму је написао Момчило Бајагић за албум из 1984. Вечерас вас забављају музичари који пију, а наставио је да је изводи и када је оформио Бајагу и Инструкторе; "Кад ходаш" се појављује на live албуму Нека свемир чује немир. Године 2009. Марина Перазић (певачица синт-поп дуа Денис и Денис) признала је да је са Бајагићем имала краткотрајну везу и да је Кад ходаш посвећена њој. Међутим, он је то оповргао.

Године 2006. радио Б92 песму је уврстио на 4. мјесто на листи 100 најбољих домаћих песама.

Референце

Литература 
 

Песме 1984.
Синглови 1984.
Песме групе Бајага и инструктори
Песме групе Рибља чорба
Рок баладе